Портфель проектов () — это набор проектов, программ проектов и других работ, объединенных вместе для достижения более эффективного управления и обеспечения выполнения стратегических целей организации.

Элементы портфеля проектов 

Элементы (компоненты) портфеля проектов — это составляющие портфеля: проекты, программы, субпортфели (подпортфели). Элементы портфеля могут быть независимы друг от друга в отличие от проектов, входящих в программу, а сам портфель может включать подпортфели проектов.

Все компоненты портфеля должны иметь следующие характеристики:
 Отражать существующие или потенциальные инвестиции компании
 Соответствовать целям и задачам компании
 Иметь такие отличительные особенности, которые позволяли бы группировать их для более эффективного управления
 Поддаваться количественному определению

Сравнение проектов, программ и портфелей

Управление портфелем проектов 

Управление портфелем проектов — это централизованное управление одним или несколькими портфелями, включающее в себя идентификацию, определение приоритетов, авторизацию, управление и контроль выполнения проектов, программ и других работ для достижения определенных стратегических целей компании.

Процедура управления портфелем проектов существенно отличается от управления одним проектом, она, по сути, является процедурой более высокого уровня и имеет иные цели и средства их достижения.

Процессы управления портфелем проектов 
Процессы управления портфелем проектов делятся на две группы: группа процессов «Выравнивания» (Aligning Process Group) или формирования портфеля и группа процессов «Мониторинга и контроля» (Monitoring Process Group).

Aligning Process Group:
 Идентификация проектов,
 Категоризация проектов,
 Оценка проектов (Evaluation),
 Отбор проектов,
 Определение приоритетов (Prioritization),
 Балансирование портфеля (Portfolio Balancing)
 Авторизация проектов (Authorization).

Monitoring Process Group:
 Пересмотр портфеля и составление отчетов (Portfolio Reporting and Review)
 Стратегические изменения (Strategic Change)

Программное обеспечение управления портфелем проектов 

Современный рынок программного обеспечения управления портфелем проектов (PPM Tools) динамично развивается. По данным на апрель 2008 года активно рекламировались 62 программных продукта. Современные PPM решения позволяют централизованно управлять одним или нескольких портфелями проектов. Их функциональность позволяет провести идентификацию, приоритизацию, авторизацию, управление и контроль проектов, программ, и других связанных работ для достижения определенных стратегических целей бизнеса.

Портфельный анализ 

Портфельный анализ, или оценка эффективности портфеля — составляющая инвестиционного процесса, заключающаяся в периодическом анализе функционирования портфеля в терминах доходности и риска.

Портфельные риски 

Портфельный риск — неопределенное событие или условие, которое оказывает положительный либо отрицательный эффект на, как минимум, одну из стратегических целей портфеля.

Литература 
 
 

 

 

Управление проектами